Vimeiro (Lourinhã), een freguesia in de gemeente Lourinhã in Portugal
 Vimeiro (Alcobaça), een freguesia in de gemeente Acobaça in Portugal
 Slag bij Vimeiro, een veldslag in 1808 nabij Vimeiro (Lourinhã)

Zie ook
 Vimieiro